Minfloden kan syfta på följande floder i Kina:

Minfloden, Fujian
Minfloden, Sichuan

WP:Projekt Kina